«Австралийский институт спорта» () — это австралийский профессиональный женский баскетбольный клуб, выступавший в женской национальной баскетбольной лиге (ЖНБЛ). Клуб базировался в Канберре (Австралийская столичная территория) и представлял Австралийский институт спорта, а в его состав входили молодые игроки студенческого возраста (в основном от 16 до 19 лет).

Команда была основана в 1981 году и уже в 1986 году добралась до большого финала, но затем не добивалась больших побед. Главных своих успехов клуб «Австралийский институт спорта» добился в конце 1990-х годов во многом благодаря приходу в состав Лорен Джексон, Сьюзи Баткович, Пенни Тейлор, Кристен Вил, а также главного тренера Фила Брауна. «Австралийский институт спорта» два раза участвовал в большом финале ЖНБЛ, одержав победу в 1999 году, а также проиграв в главном матче сезона в 1986 году. Впоследствии команда влачила жалкое существование, являясь одним из главных аутсайдеров ЖНБЛ наряду с «Перт Линкс», и поэтому в 2012 году она была расформирована, чтобы увеличить конкурентоспособность в чемпионате.

Участия в больших финалах ЖНБЛ 
Команда «Австралийского института спорта» (АИС) принимала участие в двух больших финалах ЖНБЛ, одержав победу лишь в одном из них.

Протокол сезонов ЖНБЛ

Статистика игроков

Состав в сезоне 2011/12

Тренеры

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Женские баскетбольные клубы Австралии
Клубы женской НБЛ
Спортивные клубы Канберры
Баскетбольные клубы Австралии, прекратившие существование
Баскетбольные клубы, расформированные в 2012 году
Исчезнувшие баскетбольные клубы